Пу́дышев — фамилия:

 Пудышев, Герус Яковлевич (1936—2008) — советский педагог, заслуженный учитель Карельской АССР (1976), краевед.
 Пудышев, Юрий Алексеевич (1954—2021) — советский и белорусский футболист.
 Пудыш, Збигнев (1931—2010) — генерал госбезопасности ПНР.